Tyler Wilson – calciatore portoricano
 Tyler Wilson – giocatore di football americano statunitense